Потсдам има више значења:
 Потсдам
 Потсдам (Њујорк)
 Потсдам (Охајо)